Викентий Сарагосский (, ; Викентий Августопольский, Викентий Мученик, Викентий Диакон, Святой Винсент); год рождения неизвестен, умер в 304 году в Валенсии) — раннехристианский мученик, святой Вселенской церкви, пострадавший за веру в Иисуса Христа во время великого гонения при императоре Диоклетиане.

Житие 

Согласно житию, святой Викентий был учеником Валерия, епископа Сарагосы (Августополя). После вступления в возраст совершеннолетия Викентий был рукоположён Валерием в диаконы. Валерий, будучи сам косноязычным, благословил Викентия, отличавшегося ораторскими способностями, проповедовать христианство жителям города.

В 303 году, после начала гонений Диоклетиана, на Иберийский полуостров прибыл префект Дациан с полномочиями преследовать христиан. Валерий и Викентий были схвачены в Сарагосе и отправлены на суд в Валенсию.

На суде Викентий смело и решительно исповедовал свою веру. Его подвергли множеству разнообразных пыток, а на следующий день предали сожжению. Согласно традиции, казнь мученика состоялась 22 января 304 года.

Почитание 
Мученичество святого Викентия было описано в IV веке Пруденцием в его произведении «Peristephanon» — восхвалении христианских мучеников. Культ святого быстро распространился в Западной Европе.

После прекращения гонений тело мученика было перенесено в пригород Валенсии, известный с того времени как Сан-Винсенте-де-ла-Рокета. В период исламского владычества на полуострове в этом предместье существовала значительная христианская община, считавшая святого Викентия своим покровителем. Почитание Викентия Мученика было широко распространено в мосарбском обряде, в его честь существовала особая месса.

Мощи в 1175 году были перевезены в Лиссабон, различные части мощей впоследствии хранились в городах Франции и Италии. После осады Сарагосы в 541 или 542 году франкский король из династии Меровингов Хильдеберт I вывез из Испании тунику святого Викентия. Основанный для хранения реликвии монастырь стал позднее известен как Сен-Жермен-де-Пре. Рука святого была вывезена в Падую, а впоследствии возвращена в Валенсию. В настоящее время реликвия хранится в кафедральном соборе города; ежегодно 22 января, в день святого, в Валенсии устраивается торжественная процессия.

День святого Викентия Мученика отмечается 22 января в Католической церкви и 11 ноября (по юлианскому календарю) — в Православной.

Святой Викентий считается покровителем Валенсии, Лиссабона и Виченцы. В иконографии традиционно изображается молодым человеком в диаконском облачении с пальмовой ветвью в руках. Другие иконографические атрибуты восходят к пыткам, которым был подвергнут святой — решётка для пытки огнём, крест в форме буквы X, мельничный жёрнов, ворон (по одной из легенд, защитивший мученика от диких зверей).

В честь святого назван остров Сент-Винсент в Карибском море открытый Христофором Колумбом 22 января 1498 года, в День св. Винсента.

Литература

Ссылки 
 Индекс святых. Св. Викентий

Умершие 22 января
Святые Единой Церкви
Святые Испании
Святые, сожжённые на костре
Христианские мученики IV века
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии:Сарагоса